Ju-on – film del 2000
Ju-on – serie cinematografica